Kiosk (Quiosque) steht für:
 Kiosk, eine kleine Verkaufsstelle in Form eines Häuschens oder einer Bude
 Kiosk (Lübeck), unter Denkmalschutz stehendes Ladengeschäft in Lübeck neben dem Holstentor
 Kiosk (Moltkestraße 1A), unter Denkmalschutz stehendes Ladengeschäft in Darmstadt
 Kiosk (Band), eine iranische Bluesrock-Band
 Kiosk (Altes Ägypten), ein nach mehreren Seiten geöffneter Pavillon in der altägyptischen Baukunst
 Kiosksystem, Computeranlagen, die in der Öffentlichkeit genutzt werden
 Kiosk-Modus, ein spezieller Modus für Computerprogramme, in dem die Rechte des Benutzers eingeschränkt sind
 Kiosk (Hörspiel-Label), ein ehemaliges Label für Hörspiele, ist heute unter dem Namen Kiddinx bekannt

Quiosque steht für
Quiosque da ABEP, Verkaufskiosk in Lissabon
Quiosque do Serviço de Transportes Colectivos do Porto, Kiosk in Porto

Siehe auch:

 Energiekiosk – ein Geschäftsmodell in Entwicklungsländern zur Bereitstellung von Energie gegen Entgelt
 Pilzkiosk – Bude in Pilzform
 Tabaktrafik – österreichische Kiosk-Form